Parú (rijeka u Venezueli)
 Paru (rijeka u Brazilu)
 Paru, Semnan, selo u iranskoj pokrajini Semnan
 Paru, Fars, selo u iranskoj pokrajini Fars